Bondowoso ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der Provinz Jawa Timur, im Osten der Insel Java. Stand 2020 leben hier circa 776.000 Menschen. Die Hauptstadt befindet sich in der Stadt Bondowoso.

Verwaltungsgliederung 
Administrativ unterteilt sich Bondowoso in 23 Distrikte (Kecamatan).

Demographie 
2020 lebten in Bondowoso 776.151 Menschen, davon 393.925 Frauen und 382.226 Männer.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Jawa Timur
Geographie (Java)